Лисичанский государственный горно-индустриальный колледж () — профессионально-техническое учебное заведение в г. Лисичанск, основанное в 1872 году. В 2022 году сгорел вследствие российского обстрела.

История 
Лисичанский горный техникум был основан 21 мая 1872 года, как штейгерская школа, Положением о Лисичанской штейгерской школе, утверждённом императором Российской империи Александром ІІ.
Целью открытия штейгерской школы являлось «приготовление штейгеров, то есть мастеров рудного дела для каменноугольной области Донецкой».
По Положению штейгерская школа состояла в ведении начальника Луганского горного округа под ближайшим надзором управителя Луганского чугунолитейного завода.
Под учебный корпус было использовано одноэтажное здание в центре поселка Лисичанска, использовавшееся до этого под склады хлебных и продовольственных запасов для горнорабочих казённых рудников.

С 1881 года для штейгерской школы была введена в эксплуатацию при поддержке Министерства Государственных имуществ Российской империи в ведении, которого она находилась школьная шахта, единственная в своем роде среди учебных заведений горного профиля в Российской империи.

С 1887 года Лисичанская штейгерская школа была подчинена горному департаменту России.

С целью изучения опыта работы Лисичанской штейгерской школы, чтения лекций в 1880—1890 годы её посетили авторитетные ученые, государственные деятели, известные специалисты горнозаводского дела И. А. Тиме, А. И. Лутугин, В. К. Рашет, П. В. Кулибин, И. А. Архипов, К. А. Скальковский.

В 1888 г., с целью изучения развития угольной и соляной промышленности и подготовки специалистов-горняков, в Лисичанской штейгерской школе побывал выдающийся ученый Д. И. Менделеев, который прочитал ряд лекций и встреч с преподавателями. Результатом этого посещения явилась обзорная статья в журнале «Северный вестник», где, в частности, он писал: «Лисичанская штейгерская школа дает именно тот класс практических деятелей, каких вообще мало выпускают наши учебные заведения».

В 1907 году Лисичанская штейгерская школа находится в ведении Министерства торговли и промышленности Российской империи.

С 1876 по 1916 годы включительно в Лисичанской штейгерской школе было подготовлено 729 штейгеров, которые составили основу среднетехнического персонала угольного Донбасса.

С апреля 1916 года Лисичанская штейгерская школа преобразована в горное училище в соответствии с решением Государственного Совета Российской империи от 24 марта 1916 года, которое было принято законопроектом Государственной Думы о таком преобразовании.

С 1917 до 1920 годы, в период революции и гражданской войны, Лисичанское горное училище временно приостанавливало свою работу. С 1920 года — полностью возобновило свою деятельность.

Согласно постановлению первого совещания Комиссариата народного образования Советской России, проведенного в январе 1921 года, Лисичанское горное училище было преобразовано в горный техникум.

В Лисичанском горном техникуме в 1921 году было 3 специальности:
 горно-эксплуатационная;
 горно-механическая;
 маркшейдерская
с трёхлетним сроком обучения как по дневной форме, так и без отрыва от производства.

В 1922 году, по решению Комиссариата народного образования, Лисичанскому горному техникуму присвоено имя «Октябрьской революции» и он стал относится к высшим учебным заведениям.

С 1923 года в Лисичанском горном техникуме начата подготовка, а затем комплектование учебных групп, обучающихся по программе ВУЗа (начата подготовка инженеров горного дела узкой специализации).

В 1929 года на учебно-производственной базе Лисичанского горного техникума, по решению Главного управления учебных заведений СССР, с целью обеспечения специалистами-горняками Донбасса и Кузбасса, открыт самостоятельный вечерний рабочий горный институт, находившийся в ведении народного Комиссариата тяжелой промышленности.

В 1929 году Лисичанскому горному техникуму было предоставлено двухэтажное кирпичное здание (ныне здание вычислительного центра ГП «Лисичанскуголь»).

В 1933 году в Лисичанском горном техникуме работали четыре предметные цикловые комиссии:
 горная;
 геолого-маркшейдерская;
 физико-математическая;
 историко-языковедческая.

Целью их работы являлось повышение эффективности организации и осуществления учебного процесса, учебно-методическая помощь в изучении предметов.

В 1932—1933 учебном году Лисичанский горный техникум по решению Главного управления учебными заведениями СССР был выделен в опорно-показательный по организации методической работы для всех техникумов Донбасса.

В 1933 году Лисичанский горный техникум — победитель Всесоюзного соревнования среди ВУЗов и техникумов на лучшую постановку учебного процесса. Он становится учебно-методическим центром горных техникумов страны.

В 1934 году, по решению Главного управления учебными заведениями СССР, Лисичанский горный институт, который был открыт на базе Лисичанского горного техникума, был закрыт, а студенты переведены для дальнейшего обучения в г. Сталино (г. Донецк) в Сталинский (Донецкий) горный институт.

В 1935 году контингент учащихся Лисичанского горного техникума достиг 550 человек. Средний выпуск специалистов с начала 30-х годов составил 95 человек.

В 1939—1940 учебном году в техникуме работало 7 предметных цикловых комиссий:
 горная;
 горно-электромеханическая;
 геодезическо-маркшейдерская;
 физико-математическая;
 геолого-минералогическая;
 литературно-языковедческая;
 социально-экономическая и военно-спортивная.

По заданию Главного управления учебными заведениями СССР предметные цикловые комиссии подготовили новые учебные программы по основным предметам всех специальностей, которые вошли в первый сборник программ горных техникумов, изданный в 1939 году.

10 июля 1942 года, в связи с оккупацией г. Лисичанска немецко-фашистскими войсками, Лисичанский горный техникум временно прекратил свою деятельность. В связи с оккупацией и военными действиями документы о деятельности техникума за довоенный период не сохранились.

Возобновил свою деятельность Лисичанский горный техникум после освобождения города от немецко-фашистской оккупации на основании приказа Народного Комиссариата угольной промышленности СССР от 23 февраля 1943 года № 120 в подчинении народного Комиссариата угля СССР.

С 23 февраля 1943 года по 5 марта 1958 года фондообразователь носит название: Лисичанский горный техникум, г. Лисичанск, Ворошиловградской области.

С 1944 года были открыты 3 специальности:
 «Разработка угольных месторождений»;
 «Горная электромеханика»;
 «Маркшейдерское дело».

В 1953 году сдан в эксплуатацию новый учебный комплекс для Лисичанского горного техникума, где он и находится по настоящее время

С января 1944 года по декабрь 1957 года Лисичанский горный техникум находился в подчинении Наркомугля СССР.

В 1955 году в техникуме было организовано вечернее отделение по специальностям:
 «Подземная разработка угольных месторождений»;
 «Горная электромеханика».

С января 1958 года по март 1958 года Лисичанский горный техникум находился в подчинении отдела руководящих кадров и учебных заведений Луганского экономического административного района.

С 05 марта 1958 года в связи с Указом Президиума Верховного Совета УССР Ворошиловградская область переименована в Луганскую.

С марта 1958 года по декабрь 1962 года Лисичанский горный техникум находился в подчинении отдела руководящих кадров и учебных заведений Луганского экономического административного района.

С 1963 по 1965 годы Лисичанский горный техникум находится в подчинении отдела руководящих кадров и учебных заведений Донецкого экономического административного района.

С марта 1958 года по январь 1970 год фондообразователь носит название: Лисичанский горный техникум, г. Лисичанск, Луганской области.

В 1964—1965 учебном году были открыты специальности:
 на дневном отделении:
 «Электрооборудование промышленных предприятий и установок»;
 «Планирование на предприятиях горной промышленности»;
 на вечернем отделении:
 «Теплотехническое оборудование промышленных предприятий»;
 «Планирование на предприятиях горной промышленности»;
 «Бухгалтерский учет».

В 1966/1967 учебном году была дополнительно открыта специальность «Геология, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых»

В 1967/1968 учебном году — дополнительно открыта новая специальность «Техника разведки месторождений полезных ископаемых».

В 1968 году закончена подготовка специалистов по специальности «Бухгалтерский учет».

С января 1966 по 1990 годы Лисичанский горный техникум находился в подчинении Управления кадров и учебных заведений Министерства угольной промышленности СССР. Распорядительные документы об изменении подведомственности в техникуме не сохранились.

С 5 января 1970 года в связи с Указом Президиума Верховного Совета УССР Луганская область переименована в Ворошиловградскую. С января 1970 г. по сентябрь 1973 г. фондообразователь носит название: Лисичанский горный техникум, г. Лисичанск, Ворошиловградской области.

Подготовка специалистов по специальности «Технологическое оборудование промышленных предприятий» закончена в 1969 году, а по специальности «Электрооборудование промышленных предприятий и установок» — в 1970 году.

Указом Президиума Верховного Совета СССР № 4841-VIII от 21.09.1973 г. Лисичанский горный техникум в связи со 100-летием и большим вкладом в дело подготовки кадров для угольной промышленности был награждён орденом Трудового Красного Знамени. С 21 сентября 1973 года по май 1990 года фондообразователь носит название: Лисичанский ордена Трудового Красного Знамени горный техникум, г. Лисичанск, Ворошиловградской области.

С 4 мая 1990 г. в связи с Указом Президиума Верховного Совета УССР Ворошиловградская область переименована в Луганскую.

С мая 1990 года по настоящее время фондообразователь носит название: Лисичанский ордена Трудового Красного Знамени горный техникума, г. Лисичанск, Луганской области.

С 1991 по 1995 годы Лисичанский ордена Трудового Красного Знамени горный техникум находился в подчинении Министерства высшего образования Украины.

В 1991 году по приказу Министерства высшего образования Украины в Лисичанском горном техникуме дополнительно открыта новая специальность «Прикладная экология».

С 1995 по 2000 годы Лисичанский горный техникум находился в подчинении Министерства образования Украины.

В связи с изменением названия министерства с 2000 года Лисичанский горный техникум стал находится в подчинении Министерства образования и науки Украины.

На 1 января 2005 года в Лисичанском горном техникуме работало 12 предметных цикловых комиссий:
 социально-экономических дисциплин;
 физико-математических и информатики;
 общетехнических дисциплин;
 горных дисциплин;
 маркшейдерских дисциплин;
 экологических дисциплин;
 гуманитарных дисциплин;
 физического воспитания;
 экономических дисциплин;
 электромеханических дисциплин;
 геологоразведочных дисциплин;
 автомеханических дисциплин.

На 1 января 2005 года контингент студентов на дневном (855 чел.) и заочном (295 чел.) отделении составлял 1150 человек.

6 июня 2022 года колледж сгорел вследствие российского обстрела.

Специальности 
Лисичанский горный техникум относится к высшим учебным заведениям І уровня аккредитации и готовит младших специалистов по следующим специальностям:
 Бурение нефтяных и газовых скважин.
 Экономика предприятия.
 Эксплуатация и ремонт горного электромеханического оборудования и автоматических устройств.
 Маркшейдерское дело.
 Обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей.
 Поиск и разведка геологическими методами.
 Прикладная экология.
 Технология подземной разработки полезных ископаемых.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени

Примечания

Ссылки 
 ЛИСИЧАНСКАЯ ШТЕЙГЕРСКАЯ ШКОЛА
 История Лисичанска
 130 лет от Лисичанской штейгерской школы до горного техникума
 «Имеет целью приготовление штейгеров…»

Техникумы Украины
Учебные заведения Лисичанска
Здания и сооружения, разрушенные в результате российско-украинской войны
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании